Gunkel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gunkel (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler und alternierender Vorsitzender der DRV Bund
 Annette Gunkel (* 1962), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Daniel Gunkel (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Gunkel (1819–1876), deutscher Maler
 Friedrich Ludwig Gunkel (1742–1835), deutsch-niederländischer Architekt 
 Gustav Adolf Gunkel (1866–1901), deutscher Geiger und Komponist
 Hermann Gunkel (1862–1932), deutscher Theologe
 Jacob Gunkel (* 1994), deutscher Schauspieler
 Josef Gunkel (1802–1878), österreichischer Schneidermeister
 Karl Gunkel (1864–1940), deutscher Reichsgerichtsrat
 Leonhard Gunkel (um 1878–1918), deutscher Kunst- und Kirchenmaler, Kunstpädagoge und Restaurator
 Martha Gunkel (1858–1913), deutsche Pädagogin
 Philipp Gunkel (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Rudolf Gunkel (1915–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Thomas Gunkel (* 1956), deutscher Übersetzer
 Wilfried Gunkel (1930–2005), deutscher Meeresbiologe

Siehe auch:
 Gunckel
 Günkel
 Gunkl